Niemcy:
 Hontheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Osoby:
 Franz-Josef Hontheim – niemiecki piłkarz
 Johann Nikolaus von Hontheim – biskup Trewiru